

Patronyme 

 Adam Lindgren (1993-), joueur professionnel suédois de jeu vidéo de combat ;
 Armas Lindgren (1874-1929), architecte et professeur d'architecture finlandais ;
 Astrid Lindgren (1907-2002), romancière suédoise, autrice d'ouvrages pour enfants, le prix commémoratif Astrid-Lindgren a été nommé en son honneur ;
 August Lindgren (1883-1945), footballeur amateur danois ;
 Barbro Lindgren (1937-), autrice et illustratrice suédoise ;
 Blaine Lindgren (1939-2019), athlète américain spécialiste du 110 mètres haies ;
 Charlie Lindgren (1993-), joueur américain de hockey sur glace ;
 David Lindgren (1982-), chanteur suédois ;
 Emil Lindgren (1985-), coureur cycliste suédois ;
 Ernest Lindgren (1910-1973), premier conservateur du musée britannique ;
 Jacob Lindgren (1993-), joueur américain de baseball ;
 Johan Lindgren (1986-), coureur cycliste suédois ;
 Jouko Lindgrén (1955-), skipper finlandais ;
 John Lindgren (1899-1990), fondeur suédois ;
 Kjell N. Lindgren (1973-), astronaute américain de la NASA ;
 Lars Lindgren (1952-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Lars-Magnus Lindgren (1922-2004), réalisateur suédois ;
 Lotta Lindgren, connue sous son nom de scène Léon (1994-), chanteuse, compositrice et autrice suédoise ;
 Magnus Lindgren (1974-), musicien jazz suédois
 Marie Lindgren (1970-), skieuse acrobatique suédoise ;
 Mats Lindgren (1974-), joueur suédois de hockey sur glace devenu entraîneur ;
 Minna Lindgren (1963-), écrivain et journaliste finlandaise ;
 Niklas Lindgren (1972-), délinquant sexuel suédois ;
 Ola Lindgren (1964-), joueur puis entraîneur suédois de handball ;
 Pär Lindgren (1952-), compositeur et professeur de musique suédois ;
 Peter Lindgren (1973-), guitariste, auteur-compositeur suédois et l'un des fondateurs du groupe Opeth ;
 Perttu Lindgren (1987-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Thure Lindgren (1921-2005), sauteur à ski suédois ;
 Torgny Lindgren (1938-2017), auteur suédois ;
 Urban Lindgren (1973-), fondeur suédois ;
 Rasmus Lindgren (1984-), footballeur suédois.

Voir aussi 
 (3204) Lindgren, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, découvert en  par Nikolaï Tchernykh et portant le nom de Astrid Lindgren.
 Patera de Lindgren, une patera (structure géologique) située sur Vénus.

Homonymie de patronyme suédois